Anglosaské příjmení Parker nosí více osobností:

Muži 
 Al Parker (1952–1992) – americký pornoherec
 Alan Parker (1944–2020) – britský filmový režisér, scenárista a producent
 Andy Parker (* 1952) – anglický hardrockový bubeník a skladatel
 Bobby Parker (1937–2013) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Craig Parker (* 1970) – novozélandský herec a bavič
 Eugene Parker (1927–2022) – americký astrofyzik
 Evan Parker (* 1944) – anglický saxofonista
 George Safford Parker (1863–1937) – americký učitel, vynálezce plnicího pera a průmyslník
 Charlie Parker (1920–1955) – americký saxofonista
 Jamie Parker (* 1979) – britský herec
 Jason Parker (* 1975) – kanadský rychlobruslař
 Junior Parker (1932–1971) – americký bluesový zpěvák a hudebník
 Maceo Parker (* 1943) – americký saxofonista
 Ray Parker, Jr. (* 1954) – americký kytarista, producent a skladatel
 Robert Parker (* 1936) – americký kosmonaut
 Robert B. Parker (1932–2010) – americký spisovatel detektivek
 Scott Parker (* 1980) – anglický fotbalista
 Sean Parker (* 1979) – americký podnikatel
 Simon Parker – australský herec
 Tom Parker – více osob, viz rozcestník
 Tony Parker (* 1982) – francouzský basketbalista
 Trey Parker (* 1967) –  americký herec, zpěvák a režisér
 William Parker (1781–1866) – britský admirál, diplomat a člen vlády
 William Parker (* 1952) – americký jazzový kontrabasista

ženy 
 Annise Parkerová (* 1956) – americká politička
 Bonnie Parkerová (1910–1934) viz Bonnie a Clyde
 Dorothy Parkerová (1893–1967) – americká spisovatelka, satirička, literární kritička a politická aktivistka
 Eleanor Parkerová (1922–2013) – americká filmová herečka
 Eva Longoria Parker (* 1975) – americká herečka a modelka
 Ingrid J. Parker (* 1936) –  americká spisovatelka
 Nicole Ari Parker (1970) – americká herečka a modelka
 Sarah Jessica Parker (1965) – americká herečka a producentka

fikce 
 Spider-Man – fiktivní postava z komiksů Marvel Comics
 Peter Parker (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série Marvel Cinematic Universe

jméno 
 Parker Poseyová (* 1968) – americká herečka

jiné 
 Parker – další významy, rozcestník

Externí odkazy